Kugiai steht für:
 den litauischen Namen der Ortschaft Nagornoje  in der russischen Oblast Kaliningrad
 den litauischen Namen der Ortschaft Perwomaiskoje in der russischen Oblast Kaliningrad